Гартон — английская фамилия. Известные носители:
 Гартон, Билли (род. 1965) — английский футболист.
 Гартон-Эш, Тимоти (род. 1955) — британский историк, автор книг и публикаций, посвящённых политике и современной истории Центральной и Восточной Европы.